Kåpa kan avse:

 Kåpa (plagg) – ett klädesplagg
 Kåpa (del i något) – en täckande del av ett objekt

Personer
 Sigurd Kåpa (900-talet), en halvt mytisk son till jarl Vesete på Bornholm

Sammansättningar
 Häroldskåpa – en rock av tappert-typ, dekorerad med ett heraldiskt vapen
 Konfirmationskåpa – en liturgisk klädsel i form av en fotsid vit dräkt
 Lodalskåpa – ett norskt berg
 Sprängkåpa – ett eftermarknadstillbehör som ersätter kopplingskåpan
 Motorkåpa – en täckande del av en motor
 Lampkåpa – en täckande del av takfästet på en taklampa